Argun (Txetxènia), localitat de Txetxènia
 Riu Argun, riu de l'Extrem Orient afluent de l'Amur que delimita la frontera entre la Xina i Rússia
 Riu Argun (Caucas), riu del Caucas que passa per Geòrgia i Rússia (a Txetxènia)

Vegeu també 
 Arghun